Emma är ett släkte av mossdjur som ingår i familjen Candidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur